Il doppio del torneo di tennis Chicago WCT 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Ken Rosewall e Fred Stolle che hanno battuto in finale Ismail El Shafei e Brian Fairlie 6-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (quarti di finale)
 Tom Gorman /  Erik Van Dillen (quarti di finale)
 Mark Cox /  Graham Stilwell (primo turno)

 Ken Rosewall /  Fred Stolle (campioni)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (primo turno)
 Jean-Baptiste Chanfreau /  Tom Leonard (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chicago WCT 1973